Cailleteau peut faire référence à :
 le cailleteau, petit de la caille ;
 Jean Cailleteau (1690-1755), architecte français ;
 Pierre Cailleteau (1655-1724), architecte français, père du précédent ;
 Thierry Cailleteau (1959-2023), scénariste de bande dessinée français ;
 le , lac canadien.

Patronyme français